Alexander Seitz henviser til:

 Alexander Seitz (læge) (omtrent 1470-omtrent 1544) – tysk læge og dramatiker
 Alexander Maximilian Seitz (1811-1888) – tysk maler